Di seguito una lista di asteroidi dal numero 186001 al 187000 con data di scoperta e scopritore.

186001-186100 

|-
| 186001 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186002 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186003 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186004 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186005 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186006 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186007 Guilleminet ||  || 18 agosto 2001 || Pises
|-
| 186008 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186009 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186010 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186011 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186012 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186013 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186014 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186015 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186016 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 186017 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186018 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 186019 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 186020 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 186021 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 186022 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 186023 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 186024 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 186025 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 186026 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 186027 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186028 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 186029 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 186030 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 186031 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 186032 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186033 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 186034 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186035 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 186036 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 186037 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186038 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186039 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186040 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186041 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186042 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186043 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 186044 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 186045 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186046 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186047 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186048 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186049 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186050 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186051 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186052 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186053 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186054 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186055 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186056 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186057 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186058 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186059 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186060 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186061 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186062 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186063 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186064 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186065 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186066 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186067 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186068 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186069 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186070 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186071 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186072 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186073 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186074 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186075 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186076 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186077 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186078 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186079 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186080 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186081 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186082 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186083 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186084 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186085 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186086 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186087 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186088 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 186089 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 186090 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186091 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186092 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186093 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186094 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186095 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 186096 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 186097 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 186098 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186099 - ||  || 13 ottobre 2001 || Uenohara
|-
| 186100 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|}

186101-186200 

|-
| 186101 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186102 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186103 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186104 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186105 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186106 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186107 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186108 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186109 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186110 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186111 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186112 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186113 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186114 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186115 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186116 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 186117 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186118 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186119 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186120 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186121 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186122 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186123 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186124 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186125 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186126 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186127 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186128 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186129 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186130 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186131 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186132 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186133 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186134 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186135 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186136 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186137 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186138 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186139 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186140 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186141 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186142 Gillespie ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 186143 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 186144 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186145 - ||  || 21 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 186146 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 186147 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186148 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186149 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186150 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186151 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186152 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186153 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186154 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186155 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186156 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186157 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186158 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186159 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186160 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186161 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186162 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186163 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186164 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186165 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186166 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186167 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186168 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186169 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186170 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186171 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186172 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186173 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186174 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186175 - ||  || 24 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 186176 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186177 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186178 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186179 - ||  || 19 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 186180 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186181 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186182 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 186183 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 186184 - || 2001 VT || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186185 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186186 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186187 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186188 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186189 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186190 - ||  || 15 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 186191 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186192 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186193 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186194 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186195 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186196 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186197 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186198 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186199 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 186200 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|}

186201-186300 

|-
| 186201 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186202 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186203 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186204 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 186205 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186206 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186207 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186208 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186209 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186210 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186211 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186212 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186213 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186214 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 186215 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 186216 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 186217 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 186218 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186219 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186220 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186221 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186222 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186223 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186224 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186225 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 186226 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 186227 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186228 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186229 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186230 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186231 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186232 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186233 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186234 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186235 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186236 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186237 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186238 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186239 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186240 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186241 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186242 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186243 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186244 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186245 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186246 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186247 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186248 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186249 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186250 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186251 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186252 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186253 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186254 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186255 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186256 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186257 - ||  || 23 dicembre 2001 || McClusky, J. V.
|-
| 186258 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186259 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186260 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186261 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186262 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186263 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186264 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186265 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186266 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186267 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186268 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 186269 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186270 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186271 - ||  || 20 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 186272 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 186273 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 186274 - ||  || 3 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 186275 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186276 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186277 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186278 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186279 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186280 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186281 - ||  || 15 gennaio 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 186282 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186283 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186284 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186285 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186286 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186287 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 186288 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 186289 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186290 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 186291 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 186292 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 186293 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 186294 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186295 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186296 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186297 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186298 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186299 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186300 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|}

186301-186400 

|-
| 186301 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186302 - ||  || 14 febbraio 2002 || Needville
|-
| 186303 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186304 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186305 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186306 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186307 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186308 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186309 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186310 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186311 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186312 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186313 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186314 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186315 - ||  || 10 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 186316 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186317 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 186318 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 186319 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 186320 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186321 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186322 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186323 - ||  || 21 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186324 - ||  || 21 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186325 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186326 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 186327 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186328 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 186329 - ||  || 21 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 186330 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186331 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 186332 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186333 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 186334 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186335 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186336 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 186337 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 186338 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 186339 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 186340 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 186341 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 186342 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186343 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186344 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 186345 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 186346 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 186347 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186348 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186349 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186350 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186351 - ||  || 20 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 186352 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186353 - ||  || 18 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186354 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186355 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 186356 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 186357 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186358 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 186359 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 186360 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 186361 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 186362 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 186363 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 186364 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 186365 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186366 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 186367 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186368 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 186369 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 186370 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186371 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186372 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186373 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186374 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186375 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 186376 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 186377 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 186378 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186379 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186380 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186381 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 186382 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 186383 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 186384 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 186385 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 186386 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 186387 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 186388 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 186389 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 186390 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 186391 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 186392 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 186393 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 186394 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 186395 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 186396 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 186397 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 186398 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 186399 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 186400 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|}

186401-186500 

|-
| 186401 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 186402 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 186403 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 186404 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 186405 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 186406 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 186407 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 186408 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 186409 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 186410 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 186411 Margaretsimon ||  || 10 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 186412 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 186413 - ||  || 29 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 186414 - ||  || 17 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 186415 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 186416 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 186417 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 186418 - || 2002 RA || 1 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 186419 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 186420 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186421 - ||  || 2 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 186422 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 186423 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 186424 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 186425 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 186426 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186427 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186428 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186429 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186430 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186431 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186432 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186433 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186434 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186435 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186436 - ||  || 12 settembre 2002 || Tucker, R. A.
|-
| 186437 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186438 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 186439 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186440 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186441 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186442 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186443 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186444 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186445 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186446 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186447 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186448 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186449 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186450 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186451 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186452 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186453 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186454 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186455 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186456 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 186457 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186458 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186459 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186460 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 186461 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 186462 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186463 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186464 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186465 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186466 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186467 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186468 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186469 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186470 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186471 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186472 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186473 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 186474 - ||  || 1 ottobre 2002 || Crni Vrh
|-
| 186475 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 186476 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186477 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186478 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 186479 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186480 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186481 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186482 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 186483 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186484 - ||  || 1 ottobre 2002 || Crni Vrh
|-
| 186485 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186486 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186487 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186488 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186489 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186490 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186491 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 186492 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 186493 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186494 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186495 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186496 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186497 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186498 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 186499 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 186500 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|}

186501-186600 

|-
| 186501 - || 2002 UY || 25 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186502 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186503 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186504 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186505 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186506 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 186507 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 186508 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 186509 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 186510 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 186511 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 186512 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186513 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186514 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186515 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186516 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186517 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186518 - ||  || 5 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 186519 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186520 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186521 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 186522 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186523 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 186524 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 186525 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 186526 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 186527 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 186528 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186529 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186530 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186531 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186532 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186533 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186534 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 186535 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186536 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186537 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186538 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186539 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 186540 - ||  || 15 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 186541 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 186542 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 186543 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 186544 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 186545 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186546 - ||  || 1 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 186547 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186548 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186549 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186550 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 186551 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 186552 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 186553 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186554 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186555 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186556 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186557 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 186558 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186559 - ||  || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 186560 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 186561 - ||  || 28 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 186562 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186563 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186564 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186565 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186566 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186567 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186568 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186569 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186570 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 186571 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186572 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186573 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186574 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186575 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186576 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186577 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186578 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186579 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186580 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186581 - ||  || 9 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186582 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186583 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186584 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186585 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186586 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186587 - ||  || 12 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186588 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186589 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 186590 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186591 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 186592 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 186593 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 186594 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 186595 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186596 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186597 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 186598 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 186599 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186600 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|}

186601-186700 

|-
| 186601 - ||  || 25 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186602 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186603 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 186604 - ||  || 28 gennaio 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 186605 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 186606 - ||  || 4 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 186607 - ||  || 4 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 186608 - ||  || 8 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 186609 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 186610 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 186611 - ||  || 7 marzo 2003 || NEAT
|-
| 186612 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 186613 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 186614 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 186615 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 186616 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 186617 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 186618 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 186619 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 186620 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 186621 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 186622 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 186623 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 186624 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 186625 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 186626 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 186627 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 186628 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 186629 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 186630 - ||  || 6 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 186631 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 186632 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 186633 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 186634 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 186635 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 186636 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 186637 - ||  || 21 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 186638 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 186639 - ||  || 23 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 186640 - ||  || 27 maggio 2003 || NEAT
|-
| 186641 - ||  || 3 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 186642 - ||  || 29 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 186643 - ||  || 28 giugno 2003 || Comba, P. G.
|-
| 186644 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 186645 - ||  || 10 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 186646 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 186647 - ||  || 13 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 186648 - ||  || 16 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 186649 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 186650 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 186651 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 186652 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 186653 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 186654 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 186655 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 186656 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 186657 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 186658 - ||  || 24 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 186659 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 186660 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 186661 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186662 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 186663 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 186664 - ||  || 18 dicembre 2003 || Uccle
|-
| 186665 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 186666 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186667 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186668 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186669 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186670 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186671 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186672 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186673 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186674 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186675 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186676 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 186677 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186678 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186679 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186680 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186681 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186682 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186683 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186684 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186685 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 186686 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 186687 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 186688 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 186689 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 186690 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 186691 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 186692 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 186693 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 186694 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 186695 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 186696 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 186697 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 186698 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 186699 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186700 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|}

186701-186800 

|-
| 186701 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186702 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186703 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186704 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186705 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186706 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186707 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186708 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186709 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 186710 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186711 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186712 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186713 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186714 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186715 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 186716 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186717 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186718 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186719 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186720 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 186721 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 186722 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 186723 - ||  || 30 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186724 - ||  || 31 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186725 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 186726 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 186727 - || 2004 CR || 9 febbraio 2004 || Crni Vrh
|-
| 186728 - ||  || 12 febbraio 2004 || Young, J. W.
|-
| 186729 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186730 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186731 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186732 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186733 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186734 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186735 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186736 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186737 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 186738 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186739 - ||  || 13 febbraio 2004 || Bareggio
|-
| 186740 - ||  || 14 febbraio 2004 || Dixon, D. S.
|-
| 186741 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186742 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186743 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186744 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186745 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186746 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186747 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186748 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186749 - ||  || 10 febbraio 2004 || CSS
|-
| 186750 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186751 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186752 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186753 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186754 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186755 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186756 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186757 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186758 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186759 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186760 - ||  || 14 febbraio 2004 || CSS
|-
| 186761 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 186762 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186763 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186764 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186765 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186766 - || 2004 DG || 16 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 186767 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186768 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186769 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186770 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186771 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 186772 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186773 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 186774 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 186775 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186776 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186777 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186778 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186779 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186780 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186781 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186782 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186783 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186784 - ||  || 26 febbraio 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 186785 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 186786 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186787 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 186788 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 186789 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 186790 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 186791 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 186792 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 186793 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 186794 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186795 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186796 - ||  || 14 marzo 2004 || CSS
|-
| 186797 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186798 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186799 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186800 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|}

186801-186900 

|-
| 186801 - ||  || 15 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 186802 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186803 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186804 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 186805 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 186806 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186807 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186808 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186809 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186810 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186811 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 186812 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186813 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186814 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 186815 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186816 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186817 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186818 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186819 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186820 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186821 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186822 - ||  || 29 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186823 - ||  || 31 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186824 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186825 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 186826 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186827 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186828 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186829 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186830 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186831 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186832 Mosser ||  || 17 marzo 2004 || Demeautis, C., Matter, D.
|-
| 186833 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186834 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 186835 Normanspinrad ||  || 27 marzo 2004 || Christophe, B.
|-
| 186836 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186837 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 186838 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 186839 - ||  || 27 marzo 2004 || CSS
|-
| 186840 - ||  || 20 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186841 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186842 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 186843 - || 2004 GV || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186844 - ||  || 11 aprile 2004 || Broughton, J.
|-
| 186845 - ||  || 12 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186846 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186847 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 186848 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 186849 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 186850 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 186851 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 186852 - ||  || 15 aprile 2004 || CSS
|-
| 186853 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 186854 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186855 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186856 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 186857 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186858 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186859 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186860 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186861 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186862 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186863 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186864 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186865 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186866 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186867 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186868 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186869 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186870 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186871 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186872 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186873 - ||  || 22 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 186874 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186875 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186876 - ||  || 29 aprile 2004 || NEAT
|-
| 186877 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186878 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 186879 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 186880 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 186881 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 186882 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 186883 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 186884 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 186885 - ||  || 15 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186886 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 186887 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 186888 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 186889 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 186890 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 186891 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 186892 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 186893 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 186894 - ||  || 16 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 186895 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 186896 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 186897 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 186898 - ||  || 23 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 186899 - ||  || 30 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186900 - ||  || 5 giugno 2004 || NEAT
|}

186901-187000 

|-
| 186901 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 186902 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 186903 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 186904 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 186905 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 186906 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 186907 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 186908 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 186909 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 186910 - ||  || 15 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 186911 - ||  || 13 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 186912 - ||  || 17 giugno 2004 || NEAT
|-
| 186913 - ||  || 19 giugno 2004 || CSS
|-
| 186914 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 186915 - ||  || 10 luglio 2004 || Dellinger, J., Eastman, M.
|-
| 186916 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 186917 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 186918 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 186919 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186920 - ||  || 9 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 186921 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186922 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 186923 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186924 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186925 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186926 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 186927 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186928 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 186929 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186930 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 186931 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186932 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186933 - ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 186934 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 186935 - ||  || 15 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 186936 - ||  || 15 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186937 - ||  || 15 agosto 2004 || NEAT
|-
| 186938 - || 2004 QS || 18 agosto 2004 || Ferrando, R.
|-
| 186939 - ||  || 19 agosto 2004 || Ferrando, R.
|-
| 186940 - ||  || 19 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186941 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186942 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186943 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186944 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 186945 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 186946 - ||  || 7 settembre 2004 || St. Veran
|-
| 186947 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186948 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186949 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186950 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186951 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186952 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186953 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186954 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186955 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186956 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186957 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186958 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186959 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 186960 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 186961 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186962 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 186963 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186964 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186965 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186966 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186967 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186968 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186969 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186970 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186971 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186972 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186973 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186974 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186975 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186976 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186977 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186978 - ||  || 9 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 186979 - ||  || 9 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 186980 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 186981 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 186982 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186983 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186984 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 186985 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 186986 - ||  || 20 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 186987 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 186988 - ||  || 2 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 186989 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 186990 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 186991 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 186992 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 186993 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 186994 - ||  || 10 ottobre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 186995 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 186996 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 186997 - ||  || 2 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 186998 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 186999 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 187000 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0186001